Albaredo se poate referi la:
 Albaredo Arnaboldi, comună din provincia Pavia, Italia
 Albaredo d'Adige, comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia
 Albaredo per San Marco, comună din provincia Sondrio, Italia